Селенга́:
 топоним
 Селенга — река в Монголии и России (Бурятия);
 Селенга — село в Тарбагатайском районе Бурятии.

 другое
 Селенга — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Кабанском районе Бурятии.
 «Селенга» — российский футбольный клуб из Улан-Удэ.

См. также 
 Русский дом Селенга